La Trinité kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Trinité-Surzur – en kommun i departementet Morbihan, 
 La Trinité-sur-Mer – en kommun i departementet Morbihan, 
 La Trinité-du-Mont – en kommun i departementet Seine-Maritime, 
La Trinité-de-Thouberville – en kommun i departementet Eure, 
 La Trinité, Manche – en kommun i departementet Manche, 
 La Trinité, Savoie – en kommun i departementet Savoie, 
 La Trinité, Alpes-Maritimes – en kommun i departementet Alpes-Maritimes, 
 La Trinité, Eure – en kommun i departementet Eure, 
 La Trinité-des-Laitiers – en kommun i departementet Orne, 
 La Trinité-de-Réville – en kommun i deparyementet Eure,

Martinique 

 La Trinité, Martinique, ort och kommun,

Trinidad och Tobago 

 Trinidad, ö,